Orgulho
Satisfação profissional
Valoração (lógica)

Desambiguação